Sarvari oder Sárvári ist der Familienname folgender Personen:

 Ferenc Sárvári (1916–1974), rumänisch-ungarischer Fußballspieler
 Ulrike Sarvari (* 1964), deutsche Leichtathletin